Натуральне число 626
 626 рік до нашої ери
 626 рік нашої ери